Rågens rike kan syfta på: 

 Rågens rike (dikt) – en diktsamling av Jarl Hemmer
 Rågens rike (1929)  –  en svensk dramafilm från 1929
 Rågens rike (1950) – en svensk dramafilm från 1950